Яна Новотна і Катрін Суїр були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Суїр, яка виступала в парі з Катрін Танв'є.

Суїр і Танв'є програли в першому колі парі Енн Мінтер і Елна Рейнах.

Манон Боллеграф і Н Брандтке виграли титул, перемігши у фіналі Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг з рахунком 7–5, 6–7, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Лейла Месхі /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (фінал)
 Манон Боллеграф /  Н Брандтке (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1988 Doubles Draw

1988
Тур WTA 1988
1988 у французькому спорті